Межконтинентальный кубок 1984 () — 23-й розыгрыш Межконтинентального кубка, который состоялся 9 декабря 1984 года. Прошёл между английским клубом «Ливерпуль», победителем Кубка европейских чемпионов 1983/84, и аргентинским клубом «Индепендьенте», победителем Кубка Либертадорес 1984. Матч прошёл на нейтральном поле на «Национальном стадионе» в Токио. Его посетило 62 000 зрителей.

Статистика матча

См. также 
 Кубок европейских чемпионов 1983/1984
 Кубок Либертадорес 1984

Ссылки 
 Отчёт о матче

Межконтинентальный кубок 1984
Межконтинентальный кубок 1984
Спорт в Японии в 1984 году
Футбол в Азии в 1984 году
Декабрь 1984 года
События 9 декабря
Международные спортивные соревнования в Токио
Международные соревнования по футболу в Японии